Hugh Pigot (1722-1792) – ammiraglio della Royal Navy e Primo lord del mare
 Hugh Pigot (1769-1797) – militare britannico
 Hugh Pigot (1775-1857) – ammiraglio della Royal Navy
 Lionel Pigot Johnson (1867-1905) – poeta e critico letterario inglese